Die Campionato Sammarinese di Calcio 2020/21 war die 36. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 12. September 2020 und endete am 22. Mai 2021. Die Saison wurde am 24. Oktober 2020 wegen der COVID-19-Pandemie ausgesetzt. Der Restart erfolgte am 24. Februar 2021. Titelverteidiger war SP Tre Fiori.

Modus 
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren spielten die 15 Mannschaften in einer Gruppe. Statt einer geplanten Doppelrunde spielten die Teams in der ersten Phase jeweils einmal gegeneinander. Die vier besten Vereine qualifizierten sich für die zweite Phase. Die Teams auf den Plätzen Fünf bis Zwölf spielten um weitere vier Plätze für die zweite Phase.

Die acht qualifizierten Mannschaften spielten im Anschluss im K.-o.-System den Meister und internationalen Plätze aus. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Erste Phase

Tabelle

Kreuztabelle

Play-offs 
Die Play-offs wurden von den Mannschaften bestritten, die in der ersten Phase die Plätze Fünf bis Zwölf belegten, bei einem Unentschieden siegte die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.

|}

Zweite Phase

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um den 3. Platz 

|}

Finale 

|}

Teilnahme am europäischen Wettbewerb

Weblinks 
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21